Стив Хэнли (, — род. 20 мая 1959 года, Дублин, Ирландия) — британский рок-музыкант, бас-гитарист, наибольшую известность получивший как участник (с апреля 1979 по апрель 1998) постпанк-группы The Fall, с которой выпустил 16 студийных альбомов.

Биография 

Первая группа Стива Хэнли называлась The Sirens, она дала лишь один концерт. После распада коллектива он вошёл в состав Staff 9, где играл также гитарист Крэйг Скэнлон: этот ансамбль неоднократно сопровождал The Fall в их гастролях начала 1979 года.

После прихода Хэнли в группу тогдашний басист Марк Райли переключился на гитару. Стив Хэнли дольше всех музыкантов (за искуючением Марка Э. Смита) продержался в составе группы и во многом сформировал характерное звучание группы, став, кроме того, соавтором более чем ста песен.

Хэнли покинул The Fall после катастрофического американского турне 1998 года.

После ухода Хэнли образовал группу ARK, чей альбом Brainsold рецензент Allmusic охарактеризовал как «гибрид The Fall и Rolling Stones». Начиная с 2001 года Хэнли выступал и записывался также с The Lovers и The Reclaimers.

Дискография

Студийные альбомы 
 The Fall

 Marc Riley
 1984 — Cull
 1984 — Gross Out
 ARK
 2002 — Brainsold
 Tom Hingley and The Lovers
 2004 — Abba Are The Enemy
 2008 — Highlights

Примечания

Ссылки 
 Factory Star on MySpace
 www.thelovers.co.uk. — Официальный сайт The Lovers.
 ARK — официальный сайт.

Рок-музыканты Великобритании
Бас-гитаристы Великобритании
Музыканты The Fall